Anna-Lena Grönefeld és Jean-Julien Rojer voltak a címvédők, de a második körben kikaptak a Csan Jung-zsan és John Peers alkotta párostól, és kiestek a további versengésből.

 
A tornagyőzelmet Bethanie Mattek-Sands és Mike Bryan szerezte meg, miután a döntőben 7–6(3), 6–1 arányban legyőzték Lucie Hradecká és Marcin Matkowski párosát.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Források
Sorsolási tábla 

V2